Super-8, format de pel·lícula en moviment
 Super 8 (pel·lícula), pel·lícula de ciència-ficció del 2011
 Super 8 (àlbum de Los Planetas), àlbum de Los Planetas